Се́ргеевка — деревня Дубовского сельсовета Добринского района Липецкой области.

Расположена в истоке реки Лукавки на её правом берегу. На противоположном находится село Хворостянка.

По мнению Прохорова В. А., было основано предположительно в 1770-х годах владельцем села Пушкино Н. И. Салтыковым.

Деревня, возможно, названо в честь сына Николая Ивановича — Сергея Николаевича, родившегося в 1776 году. Согласно купчей Пушкино земли были куплены в 1781 г. Межевание земель было проведено также в 1781 году. В связи с этим, правильно считать версию возникновения деревни 1780-е годы.

В центре деревни расположена Заречная улица.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района